Een woning buiten de stad, zie buitenplaats
Het deel van een slotklooster waar buitenstaanders mogen komen, zie buitenhuis (klooster)
De Nederlandse componist, dirigent en muziekuitgever Gert D. Buitenhuis